Ermita de Santa Maria de l'Aldea, ermita de l'Aldea  (el Baix Ebre)
 Ermita de Santa Maria de Bellera, ermita romànica del poble de la Bastida de Bellera, pertanyent al terme de Sarroca de Bellera (el Pallars Jussà)
 Ermita de Santa Maria de Bell-lloc (Palamós), ermita al terme municipal de Palamós (el Baix Empordà)
 Ermita de Santa Maria de Benifallet, ermita al barri del Calvari de Benifallet (el Baix Ebre)
 Ermita de Santa Maria de les Besses, ermita al costat del poblat de les Besses, al municipi de Cervià de les Garrigues 
 Ermita de Santa Maria (Biosca), església romànica a la part superior de la vila de Biosca (la Segarra)
 Ermita de Santa Maria del Bon Viatge, ermita de Sant Joan Despí (el Baix Llobregat) 
 Ermita de Santa Maria de Buiro, ermita romànica al poble de Buiro, en el terme municipal d'Alins (el Pallars Sobirà)
 Ermita de Santa Maria de la Cabeça, capella a Vila-sana (el Pla d'Urgell)
 Ermita de Santa Maria del Camí (la Garriga), petita ermita romànica al municipi de la Garriga (el Vallès Oriental) 
 Ermita de Santa Maria del Castell de Saldes, petita ermita romànica al costat de l'antic castell de Saldes (el Berguedà)
 Ermita de Santa Maria del Catllar, capella romànica al municipi de Vilallonga de Ter (el Ripollès) 
 Ermita de Santa Maria del Collet, ermita i antic monestir de monges benedictines a la vila de Sant Antoni de Calonge (el Baix Empordà) 
 Ermita de Santa Maria del Coral, ermita al terme comunal de Prats de Molló i la Presta (el Vallespir, Catalunya del Nord)
 Ermita de Santa Maria de l'Estela, ermita al nucli de l'Estela, al nord-oest del municipi de Cabanelles (l'Alt Empordà)
 Ermita de Santa Maria de les Feixes, ermita barroca en el Camí de Can Catà al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (el Vallès Occidental)
 Ermita de Santa Maria de l'Illa, ermita romànica al poble de La Costa de Montseny (el Vallès Occidental) 
 Ermita de Santa Maria de Josa, antiga parròquia del poble de Josa (l'Alt Urgell)
 Ermita de Santa Maria de Llongarriu, de Santa Maria de Sacot, de Santa Maria del Cot, ermita romànica al nucli de la Vall del Bac (la Garrotxa)
 Ermita de Santa Maria de Montsant, ermita del municipi de la Morera de Montsant (el Priorat) 
 Ermita de Santa Maria de l'Obac, ermita del poble d'Erinyà, al municipi de Conca de Dalt (el Pallars Jussà)
 Ermita de Santa Maria de Paretdelgada, edifici religiós al terme de la Selva del Camp (el Baix Camp)
 Ermita de Santa Maria de les Peces, església d'estil romànic a d'Alàs i Cerc (l'Alt Urgell)
 Ermita de Santa Maria del Priorat de Banyeres, ermita del municipi de Banyeres del Penedès (el Baix Penedès)
 Ermita de Santa Maria de Sales, edifici religiós de Viladecans (el Baix Llobregat)
 Ermita de Santa Maria i Sant Jacint de Vallespinosa, ermita en un replà del senderó costerut que des del poble de Vallespinosa  
 Ermita de Santa Maria de Tanyà, capella i ermita, antiga església parroquial, del poble de la Roca d'Albera (el Rosselló)
 Ermita de Santa María de Tiermes, temple catòlic d'estil romànic a Montejo de Tiermes (Sòria, Espanya) 
 Ermita de Santa Maria del Vilaró, o de Santa Maria del Puig, ermita romànica del municipi d'Olius (el Solsonès) 
 Ermita de Santa Maria del Villar, ermita romànica del terme municipal de Bigues i Riells (el Vallès Oriental)
 Ermita de Santa Maria (Xalamera), església romànica a mig camí entre Xalamera i Alcolea de Cinca  (el Baix Cinca)
 Ermita de Santa Maria de Zumarraga, ermita al massís de Izaspi, municipi de Zumarraga (Guipúscoa)
 Ermita de Santa Maria o Mare de Déu del Camp, ermita romànica del poble d'Aramunt, pertanyent al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Ermita de Santa Maria o església de Santa Maria del Puig, al municipi d'Esparreguera (el Baix Llobregat)
 Ermita de Santa Maria o Mare de Déu de la Sala, ermita romànica al SE del terme municipal de Jorba (l'Anoia)
 Ermita de Santa Maria o convent de Santa Maria dels Prats, santuari del municipi de Montblanc (la Conca de Barberà)
 Ermita de Santa Maria o Santa Maria dels Masos, ermita al municipi de Torroella de Montgrí (el Baix Empordà)
 Ermita de Santa Maria o ermita de Bellvitge, ermita de l'Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès)